Зи́мняя у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Беларусь 
 Зимняя улица — улица в Минске

Казахстан 
 Зимняя улица — улица в Алма-Ате

Россия 
 Зимняя улица — улица в Архангельске
 Зимняя улица — улица в Екатеринбурге
 Зимняя улица — улица в посёлке Знаменском Краснодара
 Зимняя улица — улица в Ижевске
 Зимняя улица — улица в Иркутске
 Зимняя улица — улица в Казани
 Зимняя улица — улица в Калининграде
 Зимняя улица — улица в Кашире Московской области
 Зимняя улица — улица в Кирове
 Зимняя улица — улица в Киселёвске Кемеровской области
 Зимняя улица — улица в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области
 Зимняя улица — улица в Нарьян-Маре
 Зимняя улица — улица в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области
 Зимняя улица — улица в Нижнем Тагиле Свердловской области
 Зимняя улица — улица в Новокузнецке Кемеровской области
 Зимняя улица — улица в Новосибирске
 Зимняя улица — улица в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области
 Зимняя улица — улица в Сыктывкаре
 Зимняя улица — улица в Тобольске Тюменской области
 Зимняя улица — улица в Тюмени
 Зимняя улица — улица в Челябинске
 Зимняя улица — улица в Черкесске
 Зимняя улица — улица в Южно-Сахалинске
 Зимняя улица — улица в Ярославле

Украина 
 Зимняя улица — улица в Днепропетровске
 Зимняя улица — улица в Запорожье
 Зимняя улица — улица в Киеве
 Зимняя улица — улица в Кривом Роге Днепропетровской области
 В Львове:
 Зимняя улица
 Верхняя Зимняя улица
 Нижняя Зимняя улица

См. также 
 Улица Зимы — улица в Южно-Сахалинске
 Зимний переулок
 Зимний мост